La palabra inglesa Little Bird (pajarito, en español) puede referirse a:

Personas 

 Little Bird (saxofonista) es el apodo del saxofonista y compositor Jimmy Heath.

Música 
«Little Bird» una canción del grupo estadounidense The Beach Boys.
«Little Bird», una canción de la cantante Annie Lennox.

Otros 
MD Helicopters MH-6 Little Bird, un helicóptero militar.